Manda puede hacer referencia a:
 Oferta "que una persona hace a otra de darle algo."
 Legado "de un testamento."
 Voto "o promesa hechos a Dios, a la Virgen o a un santo. (en Andalucía, (España) y Chile)."
 Testamento "de última voluntad."

Topónimo
 Mandas

Otros usos
  Manda, en el manga y anime Naruto, las Invocaciones.
  Manda (kaiju), el segundo daikaijū.

Notas